Die BNP Paribas Open 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Indian Wells. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 1000 ist Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 9. bis 20. März 2022 im Indian Wells Tennis Garden statt.

Titelverteidigerinnen waren Paula Badosa im Einzel sowie die Paarung Hsieh Su-wei/Elise Mertens im Doppel. Im Einzel gewann Iga Świątek, im Doppel die Paarung Xu Yifan und Yang Zhaoxuan.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BNP Paribas Open 2022 fand vom 7. bis 8. März 2022 statt. Ausgespielt wurden zwölf Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Indian Wells